life:) — бренд операторів мобільного зв'язку в Білорусі та Україні (до 2016 року), контрольні пакети акцій яких належать компанії Turkcell.
 life:) Білорусь — оператор мобільного зв'язку в Білорусі, належить ЗАТ «Білоруська мережа телекомунікацій».
 life:) Україна — колишня назва оператора мобільного зв'язку в Україні, належав ТОВ «Астеліт». З січня 2016 року має назву — lifecell.